Kāiguó dàdiǎn (chin. 开国大典; für "Gründungszeremoniell (eines Staates)") steht für: 

die Gründungszeremonie der Volksrepublik China im Jahr 1949, siehe Ausrufung der Volksrepublik China im Artikel Mao Zedong
Die Geburt des Neuen China, ein Film unter der Regie von Li Qiankuan aus dem Jahr 1989
"Gründungszeremonie  der Nation", ein Ölgemälde von Dong Xiwen, das den Vorsitzenden Mao bei der Ausrufung der Volksrepublik China zeigt